Muziek
 End of an Era (album van Nightwish), een livealbum van de Finse symfonische-metalband Nightwish
 End of an Era (album van Philip Dizack), een album van de Amerikaanse jazztrompettist Philip Dizack
 The End of an Era, een album van de Australische rapper Iggy Azalea

 Overig
 End of an Era (comic), een Amerikaanse comic van DC Comics
 End of an Era (sciencefictionroman), een sciencefictionroman van de Canadese auteur Robert J. Sawyer